Джамбори — Демократический Интернационал
Джамбори (слёт скаутов)